Port Washington kan syfta på:

 Port Washington, New York
 Port Washington, Ohio
 Port Washington, Wisconsin